Familie Kennedy, een Amerikaanse politieke familie
The Kennedys (museum), een Duits museum over de familie Kennedy
The Kennedys (band), een Amerikaanse folkrockband
The Kennedys (miniserie), een Canadese miniserie over de familie Kennedy